Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji If Stockholm Open 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl brazislký pár Marcelo Melo a Bruno Soares, jehož členové nestartovali společně. Soares se rozhodl startoval na paralelně probíhajícím vídeňském Erste Bank Open. Melovým spoluhráčem se stal chorvatský hráč Ivan Dodig, který z turnaje odstoupil pro břišní poranění.

Deblový titul si připsal nejvýš nasazený pákistánsko-nizozemský pár Ajsám Kúreší a Jean-Julien Rojer, který ve finále zdolal švédskou dvojici Jonas Björkman a Robert Lindstedt po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–2.

Ajsám Kúreší i Jean-Julien Rojer získali devátý deblový titul na okruhu ATP, a po výhře na Miami Masters, druhý v probíhající sezóně. Pro oba to byl čtvrtý společný triumf v kariéře.

Nasazení párů 
  'Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (vítězové)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (odstoupili)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (semifinále, odstoupili)
  Santiago González /  Scott Lipsky (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Stockholm Open
Tenis ve Švédsku v roce 2013
ATP World Tour 2013